C.W. Ceram
Seram
Rodowody Cywilizacji